En informatique, on appelle parfois « langage objet » un langage de Programmation orientée objet ;
 en logique et mathématiques, le langage objet est un langage qui peut être décrit par un autre langage (le métalangage).